est le nom italien de la fée Morgane.

Il peut également désigner :
 Cinéma
 , un film de Vicente Aranda de 1965.
 , un film de Werner Herzog de 1971.
 , un film roumain de Elefterie Voiculescu de 1981.
 , un court-métrage d'Alexandre Franchi sorti en 2002.
 , un film de Simon Gross, sorti en 2007.

 Littérature
 , une maison d'édition.
 Fata Morgana, un roman de William Kotzwinkle écrit en 1977, publié en France en 1988.
 , un poème d'André Breton de 1941.
 Fata Morgana, un tableau de George Frederic Watts.

 Autre
 la , un type de mirage ;
 , une émission de défis, diffusée en 2006 par la RTBF, coanimée par les sœurs Maureen et Barbara Louys.
 , une attraction de type barque scénique au parc néerlandais Efteling.
 Fata Morgana, une musique de la rappeuse italienne Priestess.

Homonymie de titre